Тен — стан у середньовічній Англії
 Тен Борис
 ТЕН — багатозначна абревіатура.